FSU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Fort Sumner (Stati Uniti)